Ungeheuer steht für:
 Ungeheuer, Ungetüm, Monster
 Forster Ungeheuer, Weinlage in Rheinland-Pfalz

Ungeheuer ist der Familienname folgender Personen: 
 Edgar Ungeheuer (1920–1992), deutscher Chirurg
 Elena Ungeheuer (* 1962), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Gerold Ungeheuer (1930–1982), Kommunikationswissenschaftler
 Günther Ungeheuer (1925–1989), deutscher Schauspieler
 Natascha Ungeheuer (* 1937), deutsche Malerin
 Philipp Ungeheuer (* 1986), deutscher Schauspieler
 Udo Ungeheuer (* 1950), deutscher Manager

Das Ungeheuer steht für:
 Das Ungeheuer, britischer Film

Siehe auch: